Kornbach ist der Ortsname von:
 Kornbach (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kornbach (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kornbach (Pausa-Mühltroff), Ortsteil der Stadt Pausa-Mühltroff, Vogtlandkreis, Sachsen

Kornbach ist Name folgender Fließgewässer (sortiert nach Vorfluter):
 Kornbach (Dautphe), linker Zufluss der Dautphe zwischen Holzhausen und Amelose (Dautphetal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Kornbach (Dühlbach), linker Zufluss des Dühlbachs bei Weikenreuth (Heinersreuth), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kornbach (Kronach), linker Zufluss der Kronach bei Sickenreuth (Goldkronach), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kornbach (Schneeberg), linker Zufluss des Lübnitzbaches bei Oberhaid, Gemeinde Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Kornbach (Rosenbach), linker Quellbach des Rosenbach (Weiße Elster) bei Demeusel (Rosenbach/Vogtl.), Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Körnbach